David Hall peut désigner :
 David Hall (1752-1817), un homme politique américain, gouverneur du Delaware ;
 David Hall (1875-1972), un athlète américain spécialiste du demi-fond ;
 David Hall (1905-1964), un directeur artistique britannique ;
 David Hall (1930-), un homme politique américain, gouverneur de l'Oklahoma ; 
  (1937-2014), un artiste anglais ; 
 David Hall (1970-), un joueur de tennis handisport australien ;  
 David Hall (1980-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV.